Freeze Frame steht für:

 eine Methode aus der Filmtechnik, siehe Freeze Frame (Filmtechnik)
 einen britischen Spielfilm aus dem Jahr 2004, siehe Freeze Frame (Film)
 ein Album von Godley & Creme aus dem Jahr 1979
 ein Album und den darauf befindlichen Titelsong der J. Geils Band aus dem Jahr 1981